Hawryliw oder Havryliv ist der Familienname folgender Personen:

 Neil Hawryliw (1955–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 Oksana Havryliv (* 1971), ukrainische Germanistin
 Tymofij Hawryliw (* 1971), ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer